Galling ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Galling (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Galling (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

in Österreich:
 Katastralgemeinde Galling, Katastralgemeinde von St. Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Galling (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft in der Gemeinde St. Veit an der Glan, Kärnten

Galling ist der Familienname folgender Personen:
 Gottfried Galling (1937–1989), deutscher Botaniker und Hochschullehrer
 Kurt Galling (1900–1987), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Martin Galling (* 1935), deutscher Pianist und Kammermusiker

Siehe auch:
 Gallingen
 Gallinger